A BrickFair é uma convenção não-oficial para fãs adultos dos brinquedos LEGO (AFOL), que tem lugar anualmente em Tysons Corner, Virginia, nos Estados Unidos da América. Como outros encontros LEGO, o foco é o prazer de reunir AFOLs para exibirem as suas próprias criações (MOCs).

Como outras convenções LEGO, a BrickFair também se divide em duas partes: a de visitantes registrados e a aberta ao público.

O evento tem lugar em três dias, geralmente de sexta-feira a domingo. Aos visitantes registrados, entretanto, é permitido começar a construir os seus expositores mais elaborados desde quinta-feira à tarde. A BrickFair não está relacionada ao LEGO Group, sendo organizada por e para AFOLs.

Doações para a caridade 
A BrickFair levanta US$ 10,000 (dez mil dólares norte-americanos) para a caridade infantil. Os ingressos pagos pelo público visitante financiam este montante. O evento de 2008 garante esta quantia para a The SladeChild Foundation (http://www.SladeChild.org) que assiste crianças carentes de todo o mundo com alimentação, cuidados de saúde, roupas e educação.

Ligações externas 
 

Eventos
Lego